Die Communauté de communes Cingal-Suisse Normande ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 12. Oktober 2016 gegründet und umfasst 42 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Thury-Harcourt-le-Hom.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Suisse Normande und
 Communauté de communes du Cingal.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden folgende Fusionen von Gemeinden durchgeführt:
 Cesny-Bois-Halbout, Acqueville, Angoville, Placy  und Tournebu → Cesny-les-Sources
 Trois-Monts und Goupillières → Montillières-sur-Orne
Die ehemaligen Gemeinden verließen den Gemeindeverband, die Communes nouvelles traten ihm bei. Dies reduzierte die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 47 auf 42.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Cingal Suisse Normande
Gegründet 2016